The Self Banished è una poesia scritta da Edmund Waller nel 1645 circa. Fu messa in musica dal compositore barocco John Blow nel 1700. È anche una delle prime canzoni scritte dal compositore inglese Edward Elgar. Composta nel 1875, appositamente per "soprano o tenore", non è stata pubblicata fino a poco tempo fa.

Versi

Blow mise in musica le strofe 1 e 2. Elgar aggiunse una strofa che inizia con la sua scrittura di "Absence".

Incisioni
Elgar: Complete Songs for Voice & Piano Amanda Roocroft (soprano), Reinild Mees (piano)

Note

Collegamenti esterni
 

Composizioni di Edward Elgar
Canzoni